John Cooper (ok. 1570/1580–1626) – angielski kompozytor 
 John Cooper (1923–2000) – brytyjski konstruktor samochodów 
 John Cooper (ur. 1975) – amerykański muzyk, członek zespołu Skillet 
 John Cooper (1940–1974) – brytyjski lekkoatleta
 John Cooper (ur. 1946) – australijski tenisista
 John Cooper (1927–2017) – angielski reżyser